El término futurismo puede referirse:

al futurismo, un movimiento artístico dentro de las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX;
 al futurismo ruso, una corriente peculiar dentro del futurismo.
a la futurología, un conjunto de enfoques científicos acerca de distintos aspectos que tienen que ver con el futuro;
a la prospectiva, un conjunto de distintos enfoques, algunos especulativos y otros pseudocientíficos, acerca de distintos aspectos relacionados con el futuro;
a una actitud política, cultural, espiritual, etcétera, orientada hacia el futuro;
al electoralismo (un localismo del español de México, según el DRAE).